Натуральне число 1288
 1288 рік до нашої ери
 1288 рік нашої ери